Circus Noël - televisieserie uit 2017
 Circus Noël (film) - film uit 2019, het vervolg op de televisieserie